

Persone 
 Dele Charley – scrittore e sceneggiatore sierraleonese
 Peter Charley – giornalista australiano
 Reginald Charley – aviatore britannico
 Scarface Charley – capo nativo americano della tribù dei Modoc
 William Thomas Charley – giudice e politico britannico

Altro 
 Charley (Charley One-Eye) – film del 1973 diretto da Don Chaffey
 Charley – diminutivo del nome proprio di persona maschile Charles
 Charley – parrocchia civile del Leicestershire, nel Regno Unito
 Charley – fiume dell'Alaska, negli Stati Uniti

Pagine correlate 
 Charlie
 Charles